Knoxville est le toponyme de plusieurs villes américaines :  
 Knoxville, en Alabama ;  
 Knoxville, en Arkansas ;

 Knoxville, en Géorgie ;
 Knoxville, en Illinois ; 
 Knoxville, en Iowa ; 
 Knoxville, au Maryland ;  
 Knoxville, au Missouri ;  
  
 Knoxville, en Pennsylvanie ;
 Knoxville, dans le Tennessee.